Bika csillagkép
 Taurus-hegység (vagy Toros-hegység)
 Taurus együttes
Közlekedés
 Taurus Gumiipari Vállalat
 Ford Taurus, gépkocsi
 Taurus, az ÖBB 1016, 1116 és 1216 sorozatú villamosmozdonyok beceneve. A magyar MÁV 1047 sorozat beceneve Bika.
Haditechnika
 KEPD–350 Taurus, német–svéd robotrepülőgép
 SMS Taurus, az Osztrák–Magyar Monarchia cirkálója
 Taurus, brazil maroklőfegyver-gyártó cég
Űrhajózás
 Minotaur-C, amerikai hordozórakéta korábbi elnevezése